Модел може да се отнася до професията фотомодел или до модел-прототип в инженерните науки, както и за социално-икономически модел в обществото.

В инженерните науки и моделирането 
Умалено копие, прототип, в определен мащаб, което може да е:
 реален модел
 функциониращо
 Авиомоделизъм
 Автомоделизъм
 Железопътен моделизъм
 Корабомоделизъм
 модел на кораб в бутилка
 статично
 макет на архитектурно съоръжение
 стендов модел
 виртуален, компютърен модел
 триизмерен (3D) модел

Виртуален модел 
Схема, образец, по-която се извършва някаква дейност:
 бизнес модел
 математически модел, когато е комютърно приложен
 статистически модел
 компютърен модел, 3D модел

Мода 
 супермодел или манекен/ка,  – момиче, жена или момче, мъж, който дефилира на подиум на модно ревю или друго събитие;
 фотомодел или само модел – момиче, жена или момче, мъж, рекламиращи дадени продукти или само позиращи на професионален фотограф;
 модел на манекен – кукла с човешки пропорции, използвана в модното изкуство.

Индустрия 
 Пробен модел, прототип – функциониращ реален или софтуерен продукт, който обикновено е създаден първоначално 
 Прототип на кола, първи модел на дадена кола 
 Модел (вид) – класификация за различните вариации на определена марка коли или дори продукт, например „Форд модел Т“ (първият масово произвеждан автомобил)
 Леярски модел – първоначална форма, по която се отлива впоследствие

Личности 
 Валтер Модел (1891 – 1945) – германски фелдмаршал от ВСВ

Вижте също 
 Моделиране
 Поведенчески модел
 Регресионен модел
 Софтуерна архитектура